Die Serie A 1968/69 war die 37. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 29. September 1968 und endete am 18. Mai 1969. Als Aufsteiger kamen die SSC Palermo, Hellas Verona und Pisa SC aus der Serie B dazu.

Die ACF Fiorentina beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Florenz sowie der AC Mailand als Sieger des Europapokal der Landesmeister 1968/69. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der US Cagliari, Inter Mailand, Juventus Turin, und der SSC Neapel. Über die Coppa Italia sicherte sich der AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten Varese FC, Pisa und Atalanta Bergamo absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1968/69
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1968
Fußballsaison 1968/69